FIS est un sigle qui peut désigner :
 Fédération internationale de ski ;
 Front islamique du salut ;
 Front islamique syrien ;
 FIFA International Soccer, un jeu vidéo ;
 Flight Information Service ;